У́лица Генера́ла Дова́тора — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Генерала Доватора (Иркутск);
 Улица Генерала Доватора (Пермь).

Украина 
 Улица Генерала Доватора (Днепр);
 Улица Генерала Доватора — прежнее название улицы Екатерины Грушевской в Киеве;
 улица Генерала Доватора (Кривой Рог);
 Улица Генерала Доватора (Одесса).

См. также 
 

Генерала Доватора